Эчолс — английская фамилия.
 Эчолс, Джон (1823—1896) — американский юрист и офицер армии Конфедерации.
 Эчолс, Шейла (1964) — американская легкоатлетка.